Джарвис, Джон:
 Джарвис, Джон Артур (1872—1933) — британский пловец. 
 Джарвис, Джон Уэсли (1780—1839) — американский художник.